Regge (rivier), een rivier in de Nederlandse provincie Overijssel
 Zr.Ms. Regge (1987), een Nederlandse sleepboot van de Koninklijke Marine die genoemd is naar de rivier.
 De Regge - een voormalig waterschap in Overijssel (1884 - 1970)